Médor peut désigner :
 Médor, soldat sarrasin qui épouse Angélique, personnage du Roland furieux de L'Arioste de 1516 ;
 Médor, une pièce de théâtre de Roger Vitrac créée en 1939 ;
 Médor, nom fréquemment donné à des chiens en France, du moins dans les ouvrages de fiction.
 Médor, chien célèbre à Paris au début de la monarchie de Juillet.
 Médor, trimestriel d'enquêtes et de récit centré sur la Belgique.

Notes et références